Капторініди (Captorhinidae) — найдавніша та базальна родина плазунів, що існувала у кам'яновугільному та пермському періодах. Група ранніх рептилій виникла у пізньому карбоні, процвітала в ранній пермі і поступово вимерла протягом середньої і пізньої пермі. Вважається, що капторініди, незважаючи на відсутність будь-яких вікон в заочноямковій області, близькі до діапсидних рептилій. Але від загального еволюційного дерева рептилій капторініди відділилися дуже рано та еволюціонували в кінці карбону набагато швидше, ніж діапсиди, і стали на початку пермі найуспішнішою групою рептилій.

Вважається, що капторініди походять з тропічної зони американського сектора Єврамерики. Принаймні, саме там, у відкладеннях карбону виявлений можливий їхній предок, Concordia. Пізніше вони поширились по арідних і семіарідних зонах усієї Пангеї. Найбільші з капторінід досягали 2 м завдовжки. Вони могли служити здобиччю (можливо, і основною здобиччю) великих синапсидних хижаків. При цьому самі капториніди залишалися комахоїдними, всеїдними або рослиноїдними, але не травоїдними, оскільки для травоїдності не надто підходило їхнє тіло.

Опис 

Для капторінід характерний дуже широкий череп трикутної форми. Широкий череп дозволяв розмістити в обмеженому обсязі під дахом черепа досить потужні м'язи. І оскільки м'язи були досить короткими, вони не могли широко розкривати щелепи. Для капторінід був характерний зубний диморфізм: передні зуби були великими, часто долотоподібної форми. Щічні зуби були дрібними, причому у декількох видів капторинід зустрічалося розташування щічних зубів в кілька рядів. Крім того, капториніди мали піднебінні зуби. Змикання зубів не спостерігалося: нижні зуби розташовувалися позаду верхніх. А верхні щелепи часто були загнуті назад за рахунок нахилу щелепи вперед (тобто формувався ростр). Ще варто відзначити великі очні яблука капторинід, розвинені тім'яні вікна і нерівну поверхню кісток черепа.

Тіло капторінід струнке, кінцівки порівняно довгі. З одного боку, це говорить про рухливість тварин, але з іншого може бути наслідком життя у спекотних умовах тропічного клімату при відсутності механізмів захисту від перегріві. Принаймні, будова тіла не дозволяє розмістити довгий кишечник або об'ємний шлунок, які необхідні, щоб переробляти рослинну їжу за допомогою найпростіших.

При довгих кінцівках капторініди мали слабкий тазовий пояс, а часто і слабкий плечовий пояс, що говорить про малорухливий або частково водний спосіб життя. Хоча при цьому більші форми з важким черепом мали сильний плечовий пояс.

Класифікація

Таксономія 
Систематика родини згідно з Reisz et al., 2011 та Sumida et al., 2010.

 Родина Captorhinidae
 Captorhinoides?
 Eocaptorhinus?
 Acrodenta
 Baeotherates
 Captorhinus
 Concordia
 Labidosauriscus
 Labidosaurus
 Protocaptorhinus
 Reiszorhinus
 Rhiodenticulatus
 Romeria
 Saurorictus
 Підродина Moradisaurinae
 Captorhinikos
 Gansurhinus
 Gecatogomphius
 Kahneria
 Labidosaurikos
 Moradisaurus
 Rothianiscus
 Dubious Captorhinids
 Puercosaurus
 Riabininus

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Sumida et al., 2010.

Кладограма згідно з Robert R. Reisz, Jun Liu, Jin-Ling Li та Johannes Müller, 2011.

Примітки 

Завропсиди
Капторініди
Вимерлі родини плазунів